Het acroniem APRA of Apra kan verwijzen naar:

 een Belgisch verzekeringsbedrijf, zie Mensura
 de Peruviaanse politieke partij Alianza Popular Revolucionaria Americana, zie Amerikaanse Populaire Revolutionaire Alliantie (Partido Aprista Peruano)
 Legioen van Ratu Adil of APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), het legioen van kapitein Raymond Westerling